Osobní přepravník může být. 
 skříňový přepravník osob – autobus tvořený skříňovou nástavbou pro přepravu osob na podvozku nákladního automobilu
 osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením (primárně vozítko Segway) nebo obdobné technické zařízení, osobní technický prostředek
 mostní osobní přepravník – gondolový most (transbordér) pro přepravu osob